Visconde do Rio Branco kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Visconde do Rio Branco (ort), Minas Gerais, 
 Visconde do Rio Branco (kommun), Minas Gerais, 

Robotskapade Brasilienförgreningar